Ланс ( , ) — город во Франции, регион О-де-Франс, департамент Па-де-Кале, округ Ланс, кантон Ланс. Четвёртый по численности населения город департамента, расположен в центре равнины Артуа, в 200 км к северу от Парижа и в 40 км к югу от Лилля. С севера город огибает автомагистраль А21 «Рокад Миньер». В центре города находится железнодорожный вокзал Ланс линии Аррас-Дюнкерк, от которого также отходят местные линии Ланс-Острикур и Ланс—Дон-Сенген.

Население (2077) — 31 606 человек.

История 
Ланс был основан как крепость, призванная защитить Фландрию от набегов норманнов. В XII веке он принадлежал графам Фландрским, затем перешел во владение королей Франции. В XIII веке Ланс получил хартию от короля Франции Людовика VIII, позволившую ему получить статус города. Фламандцы разрушили Ланс в 1303 году во время одного из конфликтов с Францией. 

В соответствии с Мадридским договором 1526 года Ланс, как и вся территория Артуа, был включен в состав Испанских Нидерландов. Во время Тридцатилетней войны Ланс был осажден 1647 году французскими войсками под командованием Жан де Гассиона, получившего в этом сражении смертельное ранение. Ланс и вся область Артуа вернулись Франции по условиям подписанного 7 ноября 1659 года Пиренейского договора.

В 1849 году в Лансе и его окрестностях были обнаружены большие запасы каменного угля. В 1852 году была основана угледобывающая компания Lens Mining и город превратился в важный промышленный центр. 

Город был в значительной степени разрушен во время Первой мировой войны, погибло около половины его населения. Примерно в девяти километрах от Ланса в 1936 году был открыт Канадский национальный мемориал Вими, посвященный битве при Вими-Ридже (часть битвы при Аррасе) и погибшим канадским солдатам Первой мировой войны. Во время Второй мировой войны союзники бомбардировали город с воздуха, погибло около 500 человек. 

Во второй половине XX века объемы добычи угля стали снижаться. В 1986 году в Лансе была закрыта последняя угольная шахта, но многочисленные терриконы (отвалы), окружающие Ланс и прилегающие к нему населенные пункты сохраняют память о шахтерском прошлом Ланса.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Леже, восстановленная в 1926 году
 Неороманская церковь Святого Эдуара 1899 года, восстановленная в 1922—1923 годах
 Железнодорожный вокзал 1927 года
  в Лансе открылся Лувр — Ланс (музей-спутник парижского Лувра), для которого на месте закрытого угольного разреза был построен современный комплекс зданий.

Экономика 
Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 0,1 %
 промышленность — 6,2 %
 строительство — 6,9 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 42,2 %
 государственные и муниципальные службы — 44,6 %

Уровень безработицы (2017) — 14,1 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Па-де-Кале — 17,2 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2017) — 15 990 (Франция в целом — 21 110, департамент Па-де-Кале — 18 610).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Ланса с 2013 года занимает социалист Сильвен Робер (Sylvain Robert). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им левый список победил в 1-м туре, получив 55,48 % голосов.

Города-побратимы 
  Ланс, Бельгия
  Плауэн, Германия
  Ланс, Швейцария

Спорт 
В городе базируется одноименный футбольный клуб, чемпион Франции 1997/1998 года. В 2020 году клуб вернулся в Лигу 1 чемпионата Франции. Домашней ареной клуба является стадион Боллар-Делелис, вмещающий 38 тыс. зрителей, что превышает число жителей города.

См. также 
 Округа департамента Па-де-Кале
 Коммуны департамента Па-де-Кале

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года
 Энциклопедия коммун Франции

Галерея 

Коммуны департамента Па-де-Кале
Города Франции
Супрефектуры Франции